5897 Novotná –  asteroide della fascia principale
 Irena Novotná (n. 1972) – ex biatleta ceca
 Irena (Novotná) Česneková (1907-1994) – soprano e attrice ceca
 Jana Novotná (1968-2017) – tennista ceca
 Kateřina Novotná (n. 1984) – pattinatrice di short track ceca

Pagine correlate 
 Novotný